El Torneig de Bogotà 2018, conegut oficialment com a Claro Open Colsanitas 2018, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 26a edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 15 d'abril de 2018 al Club Los Lagartos de Bogotà, Colòmbia.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
WTA Tour 2018